Zaton steht für:
 eine kroatische Ortschaft und Feriensiedlung in der Nähe von Zadar, siehe Zaton (Zadar)
 eine kroatische Ortschaft in der Gespanschaft Zadar nahe Obrovac, Zaton (Obrovac)
 eine kroatische Ortschaft südlich von Dubrovnik, siehe Zaton (Dubrovnik)
 Zátoň, Ortsteil in der Gemeinde Větřní im Okres Český Krumlov in Tschechien.